Джеймс Тафт «Джиммер» Фредетт (; родился 25 февраля 1989 года, Гленс-Фолс, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2011 года в первом раунде под общим 10-м номером командой «Милуоки Бакс».

Биография 
Играет на позиции защитника. С 2007 по 2011 годы учился в университете Бригама Янга и выступал за университетскую баскетбольную команду. В 2011 году Фредетт стал самым результативным игроком студенческого чемпионата США и был удостоен всех высших индивидуальных наград в студенческом баскетболе — призов имени Джеймса Нейсмита, Оскара Робертсона, Джона Вудена и Адольфа Раппа. Фредетт был выбран на драфте НБА 2011 года под 10-м номером клубом «Милуоки Бакс» и в день драфта обменян в «Сакраменто Кингз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Университета Бригама Янга 

Баскетболисты США
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Уэстчестер Никс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Шанхай Шаркс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки БК «Панатинаикос»